Pančev(a), Panschev(a), Panchew(a), Pantchev(a), Pantchew(a) oder Pantscheff(a/ska) ist der Familienname der folgenden Personen:

 Antoaneta Pancheva (* 1984), bulgarische Fußballspielerin 
 Asen Panchev  (1906–1989), bulgarischer Fußballspieler 
 Darko Pančev (* 1965), jugoslawischer Fußballspieler
 Gawrail Pantschew (1954–2020), bulgarischer Philologe und Autor
 Ljubomir Pantscheff (1913–2003), bulgarischer Opernsänger
 Pancho Panchev (1933–2019), bulgarischer (Drehbuch-)Autor und Publizist 
 Stamen Panchev (1879–1913), bulgarischer Dichter und Lehrer